91-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 7—9 января 1994 года на катке «Викингскипет» в Хамаре (Норвегия).

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 выделены рекорды чемпионата Европы

 DNS = не вышел на старт

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 
 

1994
1994 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
Январь 1994 года
Спорт в Норвегии в 1994 году
Международные спортивные соревнования в Хамаре
конькобежный
Чемпионаты Европы в Норвегии